Mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 wyłoniły cztery pary ćwierćfinałowe. Mecze odbyły się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca.

Mecze

Brazylia – Chile

Kolumbia – Urugwaj

Holandia – Meksyk

Kostaryka – Grecja

Francja – Nigeria

Niemcy – Algieria

Argentyna – Szwajcaria

Belgia – Stany Zjednoczone

Bibliografia 
  [dostęp 2014-07-14]

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014